Zaginiona dziewczyna – powieść Gillian Flynn
 Zaginiona dziewczyna – amerykański film z 2014, adaptacja powieści